Türkiye 1. Ligi 1978/79 was het eenentwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Kampioen en bekerwinnaar van vorig seizoen wisselden stuivertje: Trabzonspor werd voor de derde maal kampioen en Fenerbahçe SK sleepte de derde beker in de wacht. Trabzonspor verloor slechts één wedstrijd.

Sava Paunović van Beşiktaş JK was de eerste buitenlander die sinds de oprichting van de Süper Lig in 1959 tot de top 10 van topscorers wist door te dringen.

Na één seizoen in de Süper Lig verdween MKE Kırıkkalespor alweer, samen met de oudgedienden van Boluspor en Samsunspor: inderdaad, drie degradanten. De andere nieuweling, Göztepe SK, eindigde op de tiende plek.

Kaart

Eindstand 1978/79 

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1978/79

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 MKE Kırıkkalespor (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1977/78)
 Göztepe SK (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1977/78)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 MKE Ankaragücü (nummer 15 Süper Lig 1977/78)
 Mersin İdman Yurdu SK (nummer 16 Süper Lig 1977/78)

Topscorers 1978/79

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1978/79